DUT je lahko:
 DUT1, časovni standard
 Denver Union Terminal Railway, ameriško železniško podjetje
 nizozemščina po ISO 639-2